Een plantage is een stuk grond waarop op grote schaal gewassen verbouwd worden.

Het kan ook verwijzen naar:

 Plantage (Amsterdam), een buurt in de Amsterdamse binnenstad
 Nieuwe Plantage (Delft), een beschermd stadsgezicht in Delft
 Plantage (Beverwijk) - straat in Beverwijk
 Plantage (Doetinchem)
 Plantage (Haarlem), een voormalige straat in Haarlem
 Plantage (Kampen), een plein in Kampen
 Plantage (Leiden), een straat in Leiden
 Plantage (Montferland), een parkbos in de Gelderse gemeente Montferland
 Plantage (Potsdam)
 Plantage (Schiedam), een park in Schiedam
 Plantage (Utrecht), een plein in de Daalsebuurt in Utrecht
 Plantage Centrum, een buurtschap in de gemeente Roosendaal
 Studio Plantage, een televisiestudio in Amsterdam

Zie ook
 Plantagie (doorverwijspagina)